Trois sous-marins de la marine royale norvégienne ont porté successivement le nom de KNM Ula, du nom du village d'Ula en Norvège. Les deux derniers ont également en commun le même pennant number S300. 

 Le KNM Ula, ex-HMS Varne (Pennant number : P66), un sous-marin de classe Umpire, transféré à la Norvège par les Britanniques avant sa mise en service.
 Le KNM Ula (S-300), un sous-marin de classe Kobben. Mis en service en 1965, il fut renommé KNM Kinn (S-316) en 1987, et démoli en 1998.
 Le KNM Ula (S300), un sous-marin de classe Ula, navire de tête de cette classe, lancé en 1988 et actuellement en service actif.

Notes et références 

Sous-marin de la marine royale norvégienne